Aretusa, nimfa de la mitologia grega.
 Marc d'Aretusa, bisbe d'Aretusa a Síria.
 (95) Arethusa, asteroide.